

Алексієвське сільське поселення — сільське поселення, Совєтський район, Марій Ел
 Алексієвське сільське поселення — сільське поселення, Чамзінський район, Мордовія